Интервью́ с вампи́ром ():

 «Интервью с вампиром» — роман Энн Райс, первая книга из цикла «Вампирские хроники»;
 «Интервью с вампиром» — экранизация произведения Энн Райс;
 «Интервью с вампиром» — саундтрек к кинофильму;
 «Интервью с вампиром» — телеадаптация произведения Энн Райс.